Чамбеши (, Chambezi) — река в Замбии.

Исток находится в горах на северо-востоке Замбии, недалеко от озера Танганьика, на высоте 1760 м над уровнем моря. Течёт в южном направлении, через 480 км впадает в реку Луапула.

В конце сезона дождей в мае река приносит большие водные массы, которые пополняют болота и затопляют обширную пойму на юго-востоке, поддерживая экосистему болот Бангвеулу. Затем вода из болот вытекает через реку Луапула.

Примечания 

Бассейн Лувуа
Реки Замбии